Это список наград и номинаций, полученных норвежским диджеем Аланом Уокером.

Награды

Примечания 

Уокер, Алан